Alyzia (Xiromero), deelgemeente van de Griekse gemeente Xiromero
 Alyzia (luchthavenbedrijf), Frans bedrijf voor grondafhandeling op luchthavens
 Staetherinia alyzia, een vlindersoort.